Стокфіск — сушена риба
 Stockfish — шахова програма